Ре́тциус (Retzius) 

 
 Ретциус, Магнус Густаф (1842—1919) — шведский гистолог.